Die Damallsvenskan 2020 war die 33. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele waren ursprünglich vom 3. April bis 7. November 2020 terminiert. Aufgrund der auch Schweden betreffenden COVID-19-Pandemie wurde im März 2020 der Beginn zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Wegen der ebenfalls ins nächste Jahr verlegten Olympischen Spiele konnte die dafür vorgesehenen Spielpause entfallen und die Saison wurde vom 27. Juni bis 15. November 2020 angesetzt.

Meister wurde Kopparbergs/Göteborg FC, der damit seinen ersten Meistertitel errang. Die Abstiegsplätze belegten die beiden letztjährigen Aufsteiger Umeå IK und IK Uppsala. Torschützenkönigin mit 16 Saisontoren wurde die Schwedin Anna Anvegård vom FC Rosengård.

Tabelle

Beste Torschützinnen 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spielerinnen nach Anzahl Elfmetern, danach alphabetisch sortiert.

Weblinks 
 Damallsvenskan 2020 bei soccerway.com

Einzelnachweise 

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2020